Чемпионат мира по баскетболу среди женщин (FIBA Women’s World Championship) под эгидой ФИБА проводится раз в 4 года. До включения женского баскетбола в 1976 году в программу летних Олимпийских игр был самым престижным турниром для женских баскетбольных национальных сборных, после 1976 года значимость Олимпийского баскетбольного турнира и чемпионата мира примерно равна. 
С 2018 года турнир будет проходить в Испании впервые под новым наименованием Кубок мира ФИБА по женскому баскетболу (FIBA Women's Basketball World Cup).

История турнира 

Первый турнир был проведён в 1953 году (на 3 года позже аналогичного турнира для мужчин) в Чили. В нём, в отсутствие всех сильнейших команд Европы (из европейцев участвовали только Франция и Швейцария — 7-е и 8-е места на чемпионате Европы 1952 года) победила сборная США.
В дальнейшем на чемпионатах собирались сильнейшие команды мира, за исключением случаев политического бойкота в 1959 года (в Москве не играли чемпионки мира — сборная США) и в 1979 года (в Сеул не приехали команды социалистических стран, среди которых — 3 из 4 лучших сборных олимпийского турнира 1976 года — сборные СССР, Болгарии и Чехословакии).

С 1957 года началось соперничество двух женских баскетбольных держав сборной СССР и сборной США.
Сборная Советского Союза не уступала свою корону в течение двух десятилетий, и по сей день, по-прежнему остаются единственной страной, которая выиграла пять титулов чемпиона подряд. Даже 9-кратный чемпион США не выиграли три титула подряд к чему будут стремиться в 2018 году .
Начиная с 1979 года до настоящего времени доминирует в женском баскетболе сборная США.

Формат турнира 

На турнир получают путевки 16 стран.
Автоматическое место достается хозяевам первенства. Остальные места разыгрываются в континентальных первенствах, которые проходят за год до турнира.

Пять мест зарезервированы для Европы.
Четыре также предлагаются для Северной и Южной Америке. 
Три в Азии.
Два для Африки.
Одно для Океании.

В чемпионате 2022 года играло 12 команд. Автоматическое место досталость хозяйкам и олимпийским чемпионкам. Остальные 10 мест разыгрались в четырёх отборочных турнирах. В них играли сильнейшие команды континентов, согласно квотам (квоты показаны в таблице курсивным начертанием).

Примечание: С 1953 года по 1979 год, а также в 1990 году, розыгрыш медалей проходил в круговом турнире, без матчей плей-офф.

Количество медалей  

Сборная Сербии преемник сборных Союзной Республики Югославии (1918 г. — 04.02.2003 г.), Сербии и Черногории. Сборная России преемник сборной СССР (1917—1991). ФИБА при подсчёте медалей разделяет медали завоёванные СССР и Россией. А также при подсчёте медалей Югославии до 1992, Югославии после 1992 года и Сербии.

Примечания

Ссылки 

 Сайт ФИБА
 Архив Чемпионатов мира на сайте ФИБА
  Данные сайта www.todor66.com

Чемпионаты мира по баскетболу среди женщин